Trois est la forme littérale du nombre 3 ; le trois est un chiffre arabe, utilisé notamment pour signifier le nombre trois. Cette forme se retrouve dans de nombreux noms propres ou communs, généralement composés.

Toponymes

Territoires et sites 
 Île aux Trois-Baies : île australienne
 Trois-Évêchés : territoire de l'Est de la France, appartenant au Saint Empire Germanique
 Grotte des Trois-Frères : grotte du département de l'Ariège
 Trois Roches : site naturel de La Réunion
 Trois-Rivières (Nouveau-Brunswick) : région du Nouveau-Brunswick

Reliefs 
 Pic des Trois Seigneurs : sommet des Pyrénées
 Massif des Trois-Évêchés : massif montagneux des Alpes-de-Haute-Provence
 Trois-Évêchés (sommet) : sommet français des Alpes-de-Haute-Provence

Cours d'eau 
 Ravine des Trois-Bassins : petit fleuve de La Réunion

Localités 
 Trois-Bassins : commune française de La Réunion
 Saint-Paul-Trois-Châteaux : commune française de la Drôme
 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : commune française de la Vienne
 Trois Domaines : commune française de la Meuse
 Trois-Épis : hameau du Haut-Rhin
 Trois-Fonds : commune française de la Creuse
 Troisfontaines : commune française de la Moselle
 Trois-Fontaines-l'Abbaye : commune française de la Marne
 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines : commune française du Morbihan
 Trois-Îlets : commune française de la Martinique
 Trois-Lucs : quartier de Marseille
 Trois-Maisons : ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle
 Ossey-les-Trois-Maisons : commune française de l'Aube
 Trois-Monts : commune française du Calvados
 Trois-Moutiers : commune française de la Vienne
 Trois-Palis : commune française de Charente
 Trois-Pierres : commune française de la Seine-Maritime
 Trois-Pistoles : municipalité du Québec
 Trois-Ponts : commune belge de la province de Liège
 Trois-Puits : commune française de la Marne
 Trois-Rives : municipalité du Québec
 Trois-Rivières : ville du Québec
 Trois-Rivières (Guadeloupe) : commune française de la Guadeloupe
 Rabat-les-Trois-Seigneurs : commune française de l'Ariège
 Trois-Villes : commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Troisvilles : commune française du Nord
 Trois-Vèvres : commune française de la Nièvre

Odonyme 
 Rue des Trois-Couronnes : rue de Paris
 Rue des Trois-Frères-Barthélemy : rue de Marseille
 Rue des Trois Ponts : rue d'Auderghem (Bruxelles)
 Rue des Trois-Portes : rue de Paris

Édifices et monuments  
 Trois-Cocus : station de métro de Toulouse
 Pont des Trois-Sautets : pont sur l'Arc, près d'Aix-en-Provence
 Cairn des trois royaumes : monument à la frontière de la Finlande, de la Norvège et de la Suède
 Barrage des Trois-Gorges : barrage hydroélectrique de Chine
  : abbayes cisterciennes
 Château de Trois-Fontaines : château près de Bruxelles (Auderghem)
 Centre commercial Les 3 Fontaines (Cergy) : centre commercial dans l'ex-ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

Œuvres

Cinéma 
 Trois, film dramatique allemand de Tom Tykwer, sorti en 2010.

Littérature 
 Trois, recueil de nouvelles de Katarina Marinčič, publié en français en 2014.

Nom commun 
 Trois-mâts, type de navire à voiles

Jeux 
 Trois, valeur de carte à jouer.

Sports 
 Trois, figure de base en patinage artistique consistant en un demi-tour sur un pied.